Green Room steht für:

 Green Room, Aufenthaltsbereich für Künstler
 Green Room (White House), Zimmer im Weißen Haus
 Green Room (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Jeremy Saulnier (2015)